New Kids, een Nederlands sketchprogramma over een groep Brabantse hangjongeren;
New Kids on the Block (muziekgroep), een Amerikaanse boyband uit de jaren 90.